Lucrezia Borgia fu una nobildonna italiana, alla cui figura sono state dedicate diverse opere:

Musica 
Lucrezia Borgia – opera di Gaetano Donizetti (1833).

Cinema 
Lucrezia Borgia – film del 1912 diretto da Gerolamo Lo Savio 
Lucrezia Borgia – film del 1919 diretto da Augusto Genina 
 Lucrezia Borgia – film del 1922 diretto da Richard Oswald
Lucrezia Borgia – film del 1926 con Liane Haid 
Lucrezia Borgia (Lucrèce Borgia) – film francese del 1935 diretto da Abel Gance
Lucrezia Borgia – film del 1940 diretto da Hans Hinrich
Lucrezia Borgia (Lucrèce Borgia) – film del 1953 diretto da Christian-Jaque
Lucrezia Borgia – sceneggiato televisivo del 1987
Lucrezia Borgia – film del 1990 diretto da Lorenzo Onorati

Libri 
Lucrezia Borgia – libro scritto da Maria Bellonci nel 1939

Teatro 
Lucrezia Borgia (Lucrèce Borgia) – dramma di Victor Hugo del 1833